Vinton peut faire référence à :

Patronymes 
 Arthur Vinton (1896-1963), acteur américain ;
 Bobby Vinton (1935-), chanteur américain ;
 Will Vinton (1947-2018), producteur, réalisateur et monteur américain ;

Prénoms 
 Vinton G. Cerf, (1943-), un chercheur, co-inventeur du protocole TCP/IP.

Toponymes  
 Vinton, une localité du Royaume-Uni ;
 Vinton, une localité de l'Iowa ;
 Vinton, une localité de Louisiane ;
 Vinton Township, une localité du Nebraska ;
 Vinton, une localité de l'Ohio ;
 Vinton Township, une localité du comté de Vinton dans l'Ohio ;
 Vinton, une localité du Texas ;
 Vinton, une localité de Virginie ;
 Comté de Vinton, un comté de l'Ohio.
et aussi :
 Chilcoot-Vinton, une localité de Californie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme